Pexicopia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ralph S. Common 1958. Pexicopia ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Pexicopia